Итебеј може да означава:

Српски Итебеј
Нови Итебеј